Graupzig is een plaats in de Duitse gemeente Nossen, deelstaat Saksen.

Plaats in Saksen
Nossen